Die Gaz de France Grand Prix 2008 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Juli 2008 statt.

Im Einzel gewann Alizé Cornet gegen Andreja Klepač mit 7:65 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Alizé Cornet / Janette Husárová mit 6:75, 6:1 und 10:6 gegen Vanessa Henke / Ioana Raluca Olaru.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Budapest